A Münnich-kormány tevékenysége nem különbözik jelentősen az első Kádár-kormányétól. Hivatali ideje alatt folytatódott az 1956-os forradalom résztvevőivel szembeni megtorlás, a restauráció: ekkor végezték ki Angyal Istvánt és Mansfeld Pétert, de ekkor volt például a Nagy Imre-per is. Folytatódott az ötvenes évek téeszesítési kampányait idéző módon a parasztság termelőszövetkezetekbe kényszerítése is.

A kormány tagjai

Jegyzetek

Források 

1956-os forradalom
Magyarország kormányai